Edmund Monson ist der Name folgender Personen:

* Edmund Monson, 1. Baronet (1834–1909), britischer Diplomat
 Edmund Monson, 3. Baronet (1883–1969), britischer Diplomat